Expedition (von lat. expeditio „Erledigung“, „Feldzug“) steht für:

 Expedition, eine Entdeckungs- oder Forschungsreise in entlegene Regionen
 Expedition (Militär), eine militär-strategische Operation in ein entlegenes Gebiet
 Strafexpedition, ein militärisches Unternehmen, um eine andere Macht für ein vermeintliches Unrecht zur Verantwortung zu ziehen
 Annoncen-Expedition, die Vermittlung von Anzeigen im 19. Jahrhundert zwischen Zeitungen und Werbetreibenden
 Versandabteilung (kurz Expedit oder Versand) eines Unternehmens, siehe Warenausgang
 Expedition (Spiel) von Wolfgang Kramer
 Expedition (Verwaltung), veralteter Ausdruck für den Vorgang, wenn ein Schreiben die Behörde verlässt
 Expedition (Schiff), ein Expeditionskreuzfahrtschiff
 Ford Expedition, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 Expedition Rock, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Terra X: Expedition, 5-teilige Terra-X-Dokureihe von 2011–2014

Siehe auch:
 Mount Expedition
 Postexpedition